Daikokuya steht für:

 Daikokuya (Ryokan), japanisches Gasthaus, gegründet 1551

Daikokuya ist der Familienname folgender Personen:

 Daikokuya Kōdayū (1751–1828), japanischer Seemann